Anglo-normandos — povo surgido a partir da miscigenação entre os normandos e os anglo-saxões
 Língua anglo-normanda — idioma falado por este povo

Desambiguações de linguística